John Tennent peut faire référence à :

  (mort vers 1549), courtisan écossais
  (1846-1893), joueur de cricket australien

Voir aussi